Валерий Леонидович Горюшев (26 апреля 1973, Свердловск — 28 апреля 2014) — советский и российский волейболист, доигровщик, игрок сборной России в 1994—2000 годах, серебряный призёр Игр XXVII Олимпиады в Сиднее, заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Родился в Свердловске, начинал заниматься волейболом под руководством Владимира Николаевича Бабакина, окончил Школу-интернат спортивного профиля (ныне — Училище олимпийского резерва № 1). Выпускник Московской государственной академии физической культуры.

В 1990 году дебютировал в команде «Динамо» (Московская область) и молодёжной сборной СССР, в составе которой стал победителем чемпионата Европы в ФРГ, а спустя два года с молодёжной командой нового созыва выиграл бронзовую медаль континентального первенства в Польше. 7 мая 1994 года в Осаке провёл первый матч за национальную сборную России, встречавшуюся в рамках Мировой лиги с японцами.

В составе подмосковного «Динамо» Валерий Горюшев дважды становился бронзовым призёром чемпионатов России. В сезоне-1994/95 выступал за одинцовскую «Искру»-РВСН, с 1995 года играл в Италии и Японии. В составе итальянской «Равенны» в 1997 году завоевал Кубок Европейской конфедерации волейбола, а вместе с «Кунео» выиграл Суперкубок Италии и дошёл до полуфинала чемпионата страны сезона-1999/2000, по окончании которого перешёл в только что созданный клуб «Трентино». В 2002 году вернулся в Россию.

В составе сборной России Валерий Горюшев провёл 111 матчей, в которых набрал 591 очко и 643 отыгранные подачи, был участником Олимпийских игр в Атланте и Сиднее, чемпионата мира-1994, чемпионатов Европы 1997 и 1999 годов, семи турниров Мировой лиги. В 1999 году после победы на Кубке мира ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта России. В 2000 году Валерий Горюшев выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Сиднее.

Валерий Горюшев умер 28 апреля 2014 года от рака лёгких.

Достижения

Со сборными 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юношей (1989).
 Чемпион Европы среди молодёжных команд (1990).
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы (1992).
 Серебряный призёр Игр XXVII Олимпиады (2000).
 Серебряный призёр чемпионата Европы (1999).
 Победитель Кубка мира (1999).
 Серебряный (2000) и бронзовый (1996, 1997) призёр Мировой лиги.

С клубами 
 Серебряный (2002/03) и бронзовый (1992, 1992/93) призёр чемпионата России.
 Чемпион Японии (1997/98).
 Обладатель Суперкубка Италии (1999).
 Обладатель Кубка CEV (1996/97), бронзовый призёр (2002/03).
 Финалист Лиги чемпионов (2003/04).

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (1999).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (19 апреля 2001) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте итальянской лиги

Волейболисты СССР
Волейболисты России
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Игроки ВК «Локомотив-Изумруд»
Игроки ВК «Динамо» Москва
Игроки ВК «Искра» Одинцово
Игроки ВК «Нова»
Игроки мужской сборной России по волейболу
Выпускники Московской академии физической культуры